Мисс Интернешнл 2007 () — 47-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 15 октября 2007 года в Токио (Япония), который выиграла  из Мексики.

Финальные результаты

Специальные награды

Участницы 

  — Paula Quiroga
  — Rita Tsatryan
  — Jonella Oduber
  — Danielle Byrnes
  — Yuliya Sindzeyeva (4th RU Europe '06, SF Top Model of the World '08, World '09)
  — Angélica Olavarría
  — Carolina Prates
  — Justine Stewart
  — Marie Ann Salas
  — Lina Ding
  — Ana Milena Lamus
  — Leonela Paniagua
  — Veronika Pompeova (Europe '07)
  — Ana Carolina Viñas Machado (Coffee '07, 2nd RU Reina Internacional Del Trópico '07, winner Miss Tourism Latino '07)
  — Jessica Ortiz
  — Madonna Khaled
  — Ledin Damas
  — Kidan Tesfahun
  — Joanna Väre
  — Sophie Vouzelaud
  — Svetlana Tsys
  — Despoina Vlepaki
  — Ann Love Viranin
  — Alida Maria Boer Reyes (1st RU Teen International '00, Universe '07, World '09)
  — Margarita Valle
  — Grace Wong
  — Esha Gupta
  — Rahma Landy
  — Hisako Shirata
  — Park Ga-won
  — Laura Fogele

  — Grace Bejjani
  — Harriette Thomas
  — Yim Lim Nee
  — Priscila Perales (Top 10 Universe '06)
  — Gerelchuluun Baatarchuluun (Tourism Metropolitan Int’l '07)
  — Kyla Hei Hei
  — Sokari Akanibo
  — Stephanie Araúz
  — Daiana Ferreira
  — Luisa Fernanda Monteverde
  — Nadia Lee Cien Dela Cruz Shami
  — Dorota Gawron (Universe '07, winner Baltic Sea and Scandinavia '07)
  — Haydil Rivera
  — Jolette Sven Wamba Miylou (Tourism Queen Int’l '07)
  — Alexandra Mazur (World '06)
  — Teodora Marcic (Universe '07)
  — Christabelle Tsai
  — Kristína Valušková
  — Nerea Arce
  — Aruni Madusha Rajapakse (Universe '08)
  — Chantyn Ramdas
  — Tzu-Wei Hung
  — Jamilla Munisi
  — Chompoonek Badinworawat
  — Asli Temel
  — Mariya Varyvoda
  — Samantha Freedman
  — April Strong
  — Vanessa Peretti
  — Pham Thi Thuy Duong

Замены 
  — Элис Паникян (Top 10 Universe 06)
  — Аня Эрнандес
  — Ясмина Роман
  — Прапафан Фонгситтонг
  — Галина Андреева

Отказались 
  — Дженнифер Мадуро

Не участвовали 
  — Мелисса Кей
  — Марта Натали Хуаг
  — Дилис Захаби
  — Каролин Клевен
  — Яр Онг’а
  — Каришма Пател

См. также 
 Мисс Мира 2007
 Мисс Вселенная 2007
 Мисс Земля 2007

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт «Мисс интернешнл»
 Мисс интернешнл — 2007
 

Мисс интернешнл
События 15 октября
Октябрь 2007 года
2007 год в Японии
История Токио